Californication steht für:

 Californication (Album), Studioalbum der Red Hot Chili Peppers (1999)
 Californication (Lied), Lied der Red Hot Chili Peppers (1999)

 Californication (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie von Tom Kapinos (2007–2014)